Kyle Anderson (1987–2021) ausztrál dartsjátékos
 Kyle Anderson (1993) amerikai kosárlabdázó